Die Communauté d’agglomération du Libournais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 29. November 2016 gegründet und umfasst 45 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Libourne.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 fusionierte der bereits seit 2012 bestehende Verband 
 Communauté d’agglomération du Libournais (vor 2017) mit der
 Communauté de communes du Sud-Libournais 
unter Einbindung von sieben weiteren Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Brannais und bildete so die Nachfolgeorganisation Communauté d’agglomération du Libournais. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Zum 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Camiac-et-Saint-Denis den Verband und schloss sich der Communauté de communes du Créonnais an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Libournais
Gemeindeverband im Département Gironde
Gegründet 2016